SS582 oder SS 582 steht für:
 Strada Statale 582 del Colle di San Bernardo, zu Regional- oder Provinzstraßen herabgestufte Staatsstraße in Italien, siehe auch Liste der Staatsstraßen in Italien

SS-582 steht für:
 USS Bonefish (SS-582), US-amerikanisches Unterseeboot
 Sachishio (SS-582), japanisches Unterseeboot der Yūshio-Klasse

SS582